Tomáš Starosta (* 20. května 1981 v Trenčíně) je slovenský hokejový obránce.

Hráčská kariéra 
Svou hokejovou kariéru začal rodném městě, v týmu Dukla Trenčín, kde debutoval v domácí nejvyšší lize v ročníků 1999/2000. Ve stejné sezóně poprvé nastoupil za jinačí tým HC Dukla Senica, ve kterém odehrál čtyři zápasy. Poté nadále působil v Dukle Trenčín, se kterým se stal v ročníku 2003/04 mistr slovenské extraligy. Ke konci sezóny 2004/05 se stěhoval do ruského klubu CHK Neftěchimik Nižněkamsk, který hrál v ruské superlize. V klubu setrval i do zániku ruské superligy a v nově založené lize (Kontinentální hokejová liga) v roce 2008. V KHL za Neftěchimik Nižněkamsk odehrál dvě sezóny. 18. srpna 2010 podepsal jednoletou smlouvu s klubem Salavat Julajev Ufa. S Ufou nakonec vybojoval Gagarinův pohár a stal se již druhým slovenským hokejistou, který získal Gagarinův pohár. Po sezóně zamířil do nového klubu v HC Jugra Chanty-Mansijsk.

Ocenění a úspěchy 
 2003 Utkání hvězd české a slovenské extraligy
 2004 Utkání hvězd české a slovenské extraligy

Prvenství 
 Debut v KHL – 3. září 2008 (Neftěchimik Nižněkamsk proti Barys Astana)
 První gól v KHL – 5. září 2008 (Neftěchimik Nižněkamsk proti Avangard Omsk brankáři Alexandru Fomičjovi)
 První asistence v KHL – 7. října 2008 (Torpedo Nižnij Novgorod proti Neftěchimik Nižněkamsk)

Klubová statistika 

|-
| 1995/1996
| HK Dukla Trenčín 18
| SHL-18
|49
|5
|4
|9
|18
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1996/1997
| HK Dukla Trenčín 18
| SHL-18
|50
|13
|14
|27
|63
|—
|—
|—
|—
|—
|-
| 1997/1998
| HK Dukla Trenčín 20
| SHL-20
|28
|2
|0
|2
|4
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1998/1999
| HK Dukla Trenčín 20
| SHL-20
|49
|1
|7
|8
|18
|—
|—
|—
|—
|—
|-
| 1999/2000
| HK Dukla Trenčín
| SHL
|35
|0
|0
|0
|8
|5
|0
|0
|0
|4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1999/2000
| HC Dukla Senica
| 1.SHL
|4
|0
|1
|1
|0
|—
|—
|—
|—
|—
|-
| 1999/2000
| HK Dukla Trenčín 20
| SHL-20
|24
|9
|16
|25
|87
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2000/2001
| HK Dukla Trenčín
| SHL
|53
|4
|3
|7
|16
|14
|1
|0
|1
|4
|-
| 2000/2001
| HK Dukla Trenčín 20
| SHL-20
|5
|2
|3
|5
|20
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2001/2002
| HK Dukla Trenčín
| SHL
|32
|1
|3
|4
|10
|—
|—
|—
|—
|—
|-
| 2002/2003
| HK Dukla Trenčín
| SHL
|51
|7
|9
|16
|38
|12
|0
|2
|2
|18
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2003/2004
| HK Dukla Trenčín
| SHL
|52
|3
|8
|11
|18
|14
|1
|3
|4
|2
|-
| 2004/2005
| HK Dukla Trenčín
| SHL
|33
|2
|11
|13
|28
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2004/2005
| CHK Neftěchimik Nižněkamsk
| RSL
|20
|1
|3
|4
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|-
| 2005/2006
| Neftěchimik Nižněkamsk
| RSL
|51
|4
|7
|11
|40
|5
|0
|1
|1
|0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2006/2007
| Neftěchimik Nižněkamsk
| RSL
|54
|1
|10
|11
|54
|4
|0
|1
|1
|2
|-
| 2007/2008
| Neftěchimik Nižněkamsk
| RSL
|50
|2
|8
|10
|34
|5
|0
|1
|1
|4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2008/2009
| Neftěchimik Nižněkamsk
| KHL
|56
|3
|10
|13
|48
|4
|0
|1
|1
|4
|-
| 2009/2010
| Neftěchimik Nižněkamsk
| KHL
|53
|4
|9
|13
|66
|9
|1
|2
|3
|4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2010/2011
| Salavat Julajev Ufa
| KHL
|28
|1
|6
|7
|12
|2
|0
|0
|0
|4
|-
| 2011/2012
| HC Jugra Chanty-Mansijsk
| KHL
|54
|4
|9
|13
|46
|5
|0
|2
|2
|4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2012/2013
| HC Jugra Chanty-Mansijsk
| KHL
|34
|2
|5
|7
|43
|—
|—
|—
|—
|—
|-
| 2013/2014
| HC Jugra Chanty-Mansijsk
| KHL
|45
|5
|8
|13
|12
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2014/2015
| HC Slovan Bratislava
| KHL
|42
|2
|5
|7
|22
|—
|—
|—
|—
|—
|-
| 2015/2016
| HC Slovan Bratislava
| KHL
|51
|4
|6
|10
|26
|4
|1
|0
|1
|0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2016/2017
| HC Slovan Bratislava
| KHL
|38
|1
|5
|6
|34
|—
|—
|—
|—
|—
|-
| 2016/2017
| HK Dukla Trenčín
| SHL
|9
|2
|3
|5
|2
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2017/2018
| HK Dukla Trenčín
| SHL
|49
|5
|20
|25
|66
|17
|3
|7
|10
|14
|-
|2018/2019||HK Dukla Trenčín||SHL||19||1||11||12||16||2||1||0||1||16
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2019/2020||HK Dukla Trenčín||SHL||34||3||5||8||22||—||—||—||—||—
|-
|2020/2021||HK Dukla Trenčín||SHL||33||0||9||9||16||10||0||1||1||4
|-
|2021/2022||HK Dukla Trenčín||SHL||50||3||7||10||34||3||0||0||0||2
|-
|2022/2023||HK Dukla Trenčín||SHL|| || || || || || || || || ||
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v SHL
!450!!31!!89!!120!!274!!77!!6!!13!!19!!64
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v RSL
!175
!8
!28
!36
!134
!17
!0
!3
!3
!6
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v KHL
!401
!26
!64
!90
!309
!24
!2
!5
!7
!16
|}

Reprezentace 

|-
| 1999
| Slovensko 18
| MS-18
|7
|2
|1
|3
|2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2000
| Slovensko 20
| MSJ
|6
|0
|0
|0
|0
|-
| 2001
| Slovensko 20
| MSJ
|7
|0
|1
|1
|8
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2007
| Slovensko
| MS
|6
|0
|0
|0
|2
|-
| 2008
| Slovensko
| MS
|5
|0
|0
|0
|2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2010
| Slovensko
| MS
|6
|0
|3
|3
|4
|-
| 2010
| Slovensko
| MS
|10
|0
|0
|0
|2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2012
| Slovensko
| MS
| 10
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| 2014
| Slovensko
| OH
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2018
| Slovensko
| OH
| 4
| 0
| 0
| 0
| 4
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Juniorská reprezentace
! 20 !! 2 !! 3 !! 5 !! 10
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská reprezentace
! 45 !! 0 !! 3 !! 3 !! 16
|}

Externí odkazy 
 
 
 
 

Narození 20. května
Narození v roce 1981
Narození v Trenčíně
Žijící lidé
Aktivní lední hokejisté
Slovenští lední hokejisté
Slovenští hokejoví obránci
Slovenští olympionici
Hokejisté KHL
Hokejisté Ruské superligy
Hokejisté Slovenské extraligy
Hokejisté HC Slovan Bratislava
Hokejisté HC Dukla Trenčín
Vítězové Gagarinova poháru
Muži